Municipio de Texas puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

Municipio de Texas (condado de Craighead, Arkansas)
Municipio de Texas (condado de Lee, Arkansas)
Municipio de Texas (condado de DeWitt, Illinois)
Municipio de Texas (condado de Kalamazoo, Míchigan)
Municipio de Texas (condado de Dent, Misuri)
Municipio de Texas (condado de Crawford, Ohio)
Municipio de Texas (condado de Wayne, Pensilvania)